Azma ist der Familienname folgender Personen:

 Baschir al-Azma (1919–1992), syrischer Arzt und Ministerpräsident
 Bilal Said Al-Azma (* 1955), saudi-arabischer Leichtathlet
 Yusuf al-Azma (1883–1920), syrischer Verteidigungsminister und Stabschef

Siehe auch:
 Asma
 Atsma